Муниципальное образование в России.

Городское поселение 

Березниковское городское поселение (до 2021 года) — Архангельская область, Виноградовский район.

Сельское поселение 

 Березниковское сельское поселение (с 2021 года) — Архангельская область, Виноградовский район. 
 Березниковское сельское поселение — Владимирская область, Собинский район.
 Березниковское сельское поселение — Вологодская область, Бабушкинский район.
 Березниковское сельское поселение — Кировская область, Кумёнский район.
 Березниковское сельское поселение — Пермский край, Бардымский район, упразднено в 2019 году в результате преобразования муниципального района в муниципальный округ.
 Березниковское сельское поселение — Рязанская область, Сапожковский район.